Iancu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Andrei Iancu (n. 1968), inginer și avocat american de origine română
 Aurel Iancu (n. 1928), economist român
 Avram Iancu (1824-1872), avocat transilvănean și revoluționar român pașoptist
 Bogdan Iancu (n. 1999), actor român
 Carol Iancu (n. 1946), istoric israelo-francez, născut în România
 Constantin Iancu, om politic și de afaceri din România
 Constantin Iancu (bober) (n. 1948), bober român
 Cornel Iancu (1874-1956), delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia 
 Daniel Iancu (n. 1962), inginer și cântăreț român
 Dinu Iancu-Sălăjanu (n. 1969), cântăreț român
 Gabriel Iancu (n. 1994), fotbalist român
 Gheorghe Iancu (n. 1952), jurist român
 Ion Iancu (1931-2008), dirijor român
 Ion Iancu (medic) (1902-1992), medic chirurg român
 Iulian Iancu (n. 1960), politician român
 Iulius Iancu (1920-2013), poet și scriitor evreu de limba română
 Marcel Iancu (1895-1984), pictor, arhitect și eseist român-evreu-israelian
 Marian Iancu (n. 1965), om de afaceri român
 Marius-Ionel Iancu (n. 1972), deputat român
 Mihai Iancu (n. 1946), deputat român
 Mitică Iancu (1935-2001), actor român
 Nicolae Furdui Iancu (n. 1955), cântăreț român
 Roberto Iancu (n. 1982), jucător de fotbal român
 Ștefan Iancu (n. 1997), actor român
 Ștefănuț Iancu (1863-1924), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Nume de familie românești